Benin City Challenger 1986 steht für:

 Benin City Challenger I 1986
 Benin City Challenger II 1986